Сена́т Де́лавэра () — верхняя палата законодательного собрания американского штата Делавэр. Состоит из 21 сенатора, каждый из которых избирается на четырёхлетний срок (за исключением случаев перераспределения мест, при котором сенаторы могут быть избраны на двухлетний срок). Не существует ограничения числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность сенатора. Сенат Делавэра проводит собрания в Капитолии штата, располагающемся в городе Довер.

Как и другие верхние палаты законодательных собраний штатов, а также Сенат США, Сенат Делавэра может принять или отклонить губернаторские назначения в кабинет штата, комиссии, .

Сенаторы 

Ниже представлены сенаторы 150-й сессии Генеральной Ассамблеи (2018—2020) после последних выборов.

Примечания

Ссылки 
 Delaware General Assembly

Делавэр
Генеральная ассамблея Делавэра